Johann Pfenninger ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Pfenninger (1760–1838), Schweizer Arzt und Politiker
 Johann Konrad Pfenninger (1747–1792), Schweizer Pfarrer und Kirchenlieddichter